(690) Вратиславия () — крупный астероид главного пояса. По данным инфракрасной орбитальной обсерватории IRAS диаметр составляет около 135 км 

Открыт 16 октября 1909 года американским астрономом Джоэлом Меткалфом в городе Таунтон (штат Массачусетс, США). Первоначально обозначался 1909 HZ. Современное название восходит к латинскому именованию польского города Вроцлав.  

(690) Вратиславия изучена с помощью радара в 2011 году

См. также 
 Список астероидов (601—700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 Shed of Science

Астероиды диаметром от 100 до 200 км
Астероиды, названные в честь географических объектов
Астероиды, открытые Джоэлом Меткалфом